

Astronomia
 Behaim – cratere lunare
 12145 Behaim – asteroide della fascia principale

Persone
 Albert von Behaim (1180-1260) – politico e religioso tedesco
 Martin Behaim (1459-1507) –  navigatore, cartografo e astronomo tedesco